Misty (jazzstandard), een lied uit 1954, geschreven door Errol Garner
Misty (Pokémon), een figuur uit Pokémon
Misty (film), een film uit 1961